Калавино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1391 человек (2008 г.), плотность населения составляет 117 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 38072. Телефонный код — 0461.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.calavino.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/